Jan Targowski (ur. 1893) – major saperów Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Jan Targowski (1951–2020) – dziennikarz muzyczny, prezenter radiowy, krytyk muzyczny, pedagog